SSS steht für:
 SSS, Code-Signal der Alliierten im Zweiten Weltkrieg für den Angriff eines U-Bootes auf Handelsschiffe, siehe SOS (Notsignal) #SSS-Ruf
 SSS-Fall, Dreiecksberechnung bei drei gegebenen Seiten, siehe Dreieck#Berechnung eines beliebigen Dreiecks
 SSS-Inseln, (vgl. ABC-Inseln)
 SSS-Kongruenz, eine Form des Kongruenzsatzes 
 SSS-Regel, Siedehitze-Sonnenlicht-Seitenketten-Regel, ein Merkspruch bei der radikalischen Substitution (chemische Reaktion)
 Segelschulschiff
 Short Sharp Shock, eine Thrash-Metal-/Crossover-Band
 Siassi-Airport auf Papua-Neuguinea (gemäß IATA-Flughafencode)
 Siedle (Unternehmen), Abkürzung für S. Siedle & Söhne
 Sigue Sigue Sputnik, eine Electropunk-Band
 Sportseeschifferschein
 Standard Scratch Score, siehe Glossar von Golfbegriffen#Standard Scratch Score
 Subset-Sum, algorithmisches, NP-vollständiges Problem der Informatik
 Subsurface Scattering
 Stadt-Sparkasse Solingen
 Stirn-Scheitel-Spitze(-Methode), siehe Kopfhaar
 Sweden Solar System

Astronomie:
 Siding Spring Survey, ein Projekt zur systematischen Suche von Kometen und Asteroiden
 Superweiche Röntgenquelle (englisch: Supersoft X-ray source), ein astronomisches Objekt, das überwiegend weiche Röntgenstrahlung emittiert

Behörden und Organisationen:
 Selective Service System, eine Behörde in den Vereinigten Staaten zur Verwaltung der Wehrpflichtigen
 Skinheads Sächsische Schweiz, verbotene Neonazi-Organisation
 State Security Service, Nachrichtendienst Nigerias
 Societas Sanctissimi Sacramenti, eine katholische Ordensgemeinschaft, siehe Eucharistiner
 Société Suisse de Sauvetage, die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft
 Svensk Socialistisk Samling, eine von 1933 bis 1945 bestehende schwedische faschistische Partei

Medizin:
 Sensation Seeking Scale, englische Bezeichnung für die krankhafte Sucht, sich intensiven Reizen („Nervenkitzel“) auszusetzen
 Seuchenhafter Spätabort der Schweine, eine Seuche des Schweins
 Sick-Sinus-Syndrom, fasst verschiedene Herzrhythmusstörungen zusammen
 Stanford Sleepiness Scale, ein Verfahren der nichtapparativen Diagnostik zur Bestimmung der Tagesschläfrigkeit
 Subclavian-Steal-Syndrom, Blutdruckabsenkungen oder -schwankungen bei vorübergehenden oder nicht vollständigen Gefäßverschlüssen

Technik:
 Selbstsynchronisierende Schaltkupplung, eine selbstschaltende Kombination aus Freilauf und Zahnkupplung
 Server Side Scripting, eine Webserver-Technik
 Single Serving Site, für eine Website, die nur eine charakteristische Aufgabe erfüllt
 SsS (Statistiksoftware), deutschsprachige Statistiksoftware
 Super Steady Shot, ein Bildstabilisierungsverfahren bei Digitalkameras von Sony

SSS